Burun steht für:

 Burun (Sprache), eine Sprache in Afrika
 Burun (Volk), eine afrikanische Volksgruppe